Moviment Islàmic de l'Uzbekistan, grup extremista islamista de l'Uzbekistan
 Universitat Internacional d'Egipte (del seu nom en anglès Misr International University), universitat privada amb seu al Caire (Egipte)
 Miu Miu, marca de roba de l'empresa de moda Prada